Šířka označuje obvykle horizontální, vodorovná vzdálenost dvou bodů srovnatelně vzdálených vůči  pozorovateli při horizontálním pohledu, tj. levého a pravého bodu. U podlouhlých objektů (prkno, silnice, údolí) to bývá kratší horizontální rozměr a větší je pak "délka" v užším významu.

 Vzdálenost v horizontálním směru je označována jako šířka. Společně s délkou a výškou slouží k určení rozměrů v trojrozměrném prostoru. Fyzikální veličina, která slouží k určení šířky, se označuje jako délka v obecném smyslu (bez ohledu na směr).
 zeměpisná šířka
 šířka spektra
 šířka pásma (elektromagnetického)
 přenosová rychlost (anglicismus šířka přenosového pásma)
 šířka energetického stavu, též šířka energetické hladiny – fyzikální veličina používaná v atomové, jaderné a subjaderné fyzice

Externí odkazy